Bärenklau  bezeichnet
 Bärenklau, (Heracleum, Herkulesstaude) ist eine Pflanzengattung, die zu den Doldenblütlern (Apiaceae) gehört.
 die Pflanzengattung Acanthus (Gattung) aus der Familie Akanthusgewächse 

Bärenklau ist der Name der Ortschaften in Deutschland:
 Bärenklau (Altenberg) im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Bärenklau (Oberkrämer) im Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Bärenklau (Schenkendöbern) im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg

Bärenklau ist der Familienname folgender Personen:
 Voxi Bärenklau (* 1960), deutscher Kameramann und Lichtdesigner

Siehe auch:
 Bärenklauen
 Bärenklauwickler
 Bernklau
 Bärentatze (Heraldik)
 Bärentatze (Begriffsklärung)
 Remontedepot Bärenklau